Jacobson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Amanda J.Jacobson
 Georgij Georgiewitsch Jacobson